Герцогство Ангальт — історична держава у складі Німецької імперії, що існувала на території сучасної землі Саксонія-Ангальт у 1863—1918 роках.

У 1806 році князь Ангальт-Бернбург отримав від останнього імператора Священної Римської імперії Франца II право іменуватися герцогом, в 1807 році статус герцогств також отримали від Наполеона Ангальт-Дессау і Ангальт-Кьотен, вступивши 18 квітня 1807 року в Рейнський союз. Після закінчення Визвольних воєн герцогства увійшли до складу Німецького союзу.

Після згасання кетенської (1847) та бернбургської (1863) ліній три окремих герцогства об'єдналися в єдиний Ангальт зі столицею в Дессау. Незабаром після війни 1866 року Ангальт вступив у Північнонімецький союз, а в 1871 році увійшов до складу Німецької імперії. Як і в парламенті Німецького союзу, у верхній палаті парламенту Німецької імперії Ангальт мав один голос.

У 1918 році герцогство було перетворено на Вільну держава Ангальт у складі Веймарської республіки.

Посилання 

 Ангальт, герцогство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Німецька конфедерація
Держави Священної Римської імперії
Ангальт